Flores může mít různé významy:
geografický název
 Flores – ostrov v souostroví Malé Sundy v Indonésii
 Flores (Azory) – ostrov v Azorském souostroví v Atlantském oceánu (Portugalsko)
 Flores (Guatemala) – hlavní město guatemalského departementu Petén
 Floreské moře
 Isle de Flores – ostrov náležející Uruguayi
příjmení
 Flores (příjmení)

Externí odkazy